Мигель Умберто Энрикес Эспиноса (; 27 марта 1944, Консепсьон, Чили — 5 октября 1974) — генеральный секретарь чилийской марксистско-ленинской партии Левое революционное движение (МИР) с 1967 до смерти в 1974.

Биография 
Отец Мигеля Эдгардо Энрикес Фродден () состоял в Радикальной партии, был ректором университета города Консепсьон с 1969 по 1972. В 1973 стал министром образования в правительстве Сальвадора Альенде.

В 1968 году женился на Алехандре Писарро на одной церемонии со свадьбой своей сестры Инес Энрикес с другим лидером ЛРД, Баутистой ван Схаувеном.

После военного переворота 11 сентября 1973 года и свержения правительства Народного единства Мигель, как и подавляющее большинство членов ЛРД, отказывается искать политического убежища в иностранных посольствах.

Он стал одним из лидеров подполья и сопротивления диктатуре военной хунты под руководством Аугусто Пиночета. 5 октября 1974 года подразделение политической полиции ДИНА атаковали дом в коммуне Сан-Мигель на рабочей окраине Сантьяго, где скрывались Мигель с товарищами. Их бой против почти 200 солдат, участвовавших в спецоперации, продолжался более двух часов. В 2019 году суд признал его умышленными убийцами агентов DINA Мигеля Краснова, Терезу Осорио и Родольфо Конча.

Похоронен на Общем кладбище Сантьяго.

В его честь названа клиническая больница на Кубе.

Его сын, Марко Энрикес-Оминами, является известным чилийским политиком.

См. также 
 Сальвадор Альенде
 Андрес Паскаль Альенде

Ссылки 
 Субкоманданте Маркос «Памяти Мигеля Энрикеса Эспиносы»
 Мануэль Кабесас Доносо Последний день Мигеля Энрикеса
 Фернандо Мартинес Эредиа Miguel Enríquez en el recuerdo
 Сайт «Левого революционного движения» (MIR)
 Выступление Мигеля Энрикеса (YouTube)

Революционеры Чили
Марксисты
Убитые политики
Застреленные в Чили
Убитые в результате операций чилийских спецслужб
Персоналии по алфавиту
Выпускники университета Консепсьона
Похороненные в Чили